Имита́тор (от  — «подражание»):

 Имитатор — тот, кто имитирует, т. е. подражает, воспроизводит, копирует что-либо или кого-либо.
 Имитатор — устройство или программа для точного воспроизведения чего-либо.

Фильмы:
 «Имитатор» — кинофильм, 1990, СССР, режиссёр — Олег Фиалко.
 «Имитатор» () — кинофильм, 1995, США, режиссёр — Джон Эмиел.

См. также 
 Имитация (значения)